Cabozoa — група протистів із супергрупи біконт (Bikonta), яку у 1999 році запропонував британський систематик Томас Кавальє-Сміт. Вона включала ризарій та екскават. Обидві групи містять хлорофіли a і b. Передбачалося, що вони набули хлоропласти шляхом захоплення синьо-зелених водоростей та ендосимбіозу з ними. Інтенсивними молекулярно-генетичними дослідженнями на початку 2000-х років було доведено, що ризарії близькі до альвеолят та гетероконтів, з якими їх об'єднали у монофілетичну супергрупу SAR. Тому таксон Cabozoa вважається невалідним.

Вигляд філогенетичного дерева та розташування на ньому Cabozoa за уявленнями на кінець XX сторіччя:

Примітки 

Еукаріоти
Застарілі таксони